Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Connecticut Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-čínský pár Sania Mirzaová a Čeng Ťie, jehož členky nestartovaly společně. Mirzaová vytvořila nejvýše nasazenou dvojici s Carou Blackovou. Ve čtvrtfinále však skončily na raketách Caroliny Garciaové a Moniky Niculescuové. Spoluhráčkou Čengové se stala tchajwanská hráčka Čan Chao-čching, s níž odešla poražena v úvodním kole, když obě podlehly Darije Jurakové a Megan Moultonové-Levyové.

Deblovou soutěž vyhrála nenasazená slovinsko-španělská dvojice Andreja Klepačová a Sílvia Solerová Espinosová, jejíž členky ve finále zdolaly novozélandsko-španělský pár Marina Erakovicová a Arantxa Parraová Santonjaová. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad výsledkem 7–5 a 4–6, rozhodl o vítězkách až supertiebrak poměrem míčů a [10–7]. Každá ze šampiónek si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 470 bodů.

Nasazení párů 
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (odstoupily)
  Čan Chao-čching /  Čeng Ťie (1. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Jaroslava Švedovová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2014
WTA Tour 2014